Сен-Леже́-ле-Паре́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 300 км на південний схід від Парижа, 120 км на південний захід від Діжона, 60 км на захід від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 267 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 671,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Леже-ле-Паре на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Леже-ле-Паре на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара